Darius Scholtysik (Zabrze, 1966. augusztus 4. –) lengyel születésű német labdarúgó-középpályás, edző.

További információk 
Darius Scholtysik adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1966-ban született személyek
Zabrzeiek
Német labdarúgók
A KFC Uerdingen 05 labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Német labdarúgóedzők
Élő személyek